Guglielmo Achille Cavellini – artista e collezionista d'arte italiano
Primo Cavellini – dirigente sportivo italiano